Mužská čtyřhra Estoril Open 2019 probíhala na přelomu dubna a května 2019. Do deblové soutěže estorilského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli Kyle Edmund s Cameronem Norriem, kteří do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal nenasazený pár Francouzů Jérémy Chardy a Fabrice Martin, jenž ve finále zdolal britskou dvojici Luke Bambridge a Jonny O'Mara po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou, respektive po Open 13 Provence druhou sezónní trofej. Chardy vybojoval sedmý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Martina to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (1. kolo)
  Ben McLachlan /  Matwé Middelkoop (1. kolo)
  Leonardo Mayer /  João Sousa (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Wesley Koolhof (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2019
ATP Tour 2019